Villanueva de Perales är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Villanueva de Perales ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villanueva de Perales är huvudsakligen platt, men åt nordväst är den kuperad. Terrängen runt Villanueva de Perales sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Villanueva de Perales. Runt Villanueva de Perales är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Móstoles,  km öster om Villanueva de Perales. Omgivningarna runt Villanueva de Perales är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid